Triplonchida är en ordning av rundmaskar. Triplonchida ingår i klassen Adenophorea, fylumet rundmaskar och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar ordningen Triplonchida 6 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Rundmaskar
Triplonchida